Majed Naser Humaid Bakheit (Fujeira, 1 de abril de 1984) é um futebolista profissional emiratense que atua como goleiro pelo Shabab Al-Ahli.

Seleção 
Majed Naser fez parte do elenco da Seleção Emiratense de Futebol da Copa da Asia de 2007, 2011 e 2015, e durante seus serviços pela seleçao, atuou em 72 jogos oficiais.

Naturais de Fujeira
Futebolistas dos Emirados Árabes Unidos
[[Goleiros dos Emirados Árabes Unidos
Jogadores da Seleção Emiratense de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015